

Sciences humaines et sociales 
 McLean v. Arkansas est un cas de délibération devant la Cour suprême concernant la séparation de l'Église et de l'État.

Culture et société 
 Maclean's est un magazine d'actualité canadien.

Nom de famille 

clan
 clan Maclean, clan écossais ;

personnalités
 A. J. McLean (1978-), chanteur et musicien américain ;
  ;
 Alistair MacLean (1922-1987), romancier écossais ;
  ;
  ;
 Andrew MacLean (1966-), cycliste sud-africain ;
 Archer MacLean (1962-2022), programmeur informatique ;
 Brittany MacLean (née en 1994), nageuse canadienne ;
 Bryan MacLean (1947-1998), musicien de rock américain ;
  ;
 Don MacLean (1945-), chanteur et compositeur américain ;
 Donald Maclean (1864-1932), homme politique britannique ;
 Donald A. McLean (1907-1973), homme politique canadien ;
 Donald Maclean (1913-1983), diplomate anglais et agent des services secrets soviétiques ;
 Douglas MacLean (1890-1967), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Edgar MacLean Stevenson (1929-1996), acteur américain ;
 Fitzroy Maclean (1911-1996), diplomate écossais, aventurier, écrivain, et politicien ;
  ;
 Hilary Maclean (19?-), actrice britannique ;
 Hugh Havelock McLean (1854-1938), militaire et homme politique canadien ;
 Ida Maclean (1877-1944), biochimiste et universitaire britannique ;
 Jackie MacLean (1931-2006), musicien de jazz américain ;
 James Douglas MacLean (1954-), entraîneur et dirigeant canadien de hockey sur glace ;
 Jeff McLean (1947-2010), joueur de rugby à XV international australien ;
 Jim McLean (1937-2020), footballeur et entraîneur écossais ;
  ;
 John Duncan MacLean (1873-1948), homme politique canadien ;
 Katherine MacLean (1925–2019), auteur de livre de science fiction américain ;
  (1956-2008), musicien canadien d’origine écossaise (Platinum Blonde) ;
 Kirk McLean (1966-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Lenny McLean a.k.a. “Guv'nor” (1949-1998), boxeur anglais ;
 Maria McLean, patineuse artistique britannique ;
 Mark Maclean (1963-), joueur de squash écossais ;
 Mary Hancock McLean (1861-1930), médecin et missionnaire américaine ;
 Michelle McLean, namibienne élue Miss Univers en 1992 ;
 Natalie MacLean, critique de vin canadienne ;
 Neil McLean (1918-1986), militaire et homme politique écossais ;
 Norman Maclean (1902-1990), romancier américain ;
 Paul A. MacLean (1958-), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
 Paul D. MacLean (1913-2007), physicien américain ;
 Paul McLean (1953-), joueur de rugby à XV australien ;
 Paul MacLean (1958-), joueur et entraîneur canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Ryan McLean (1980-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sorley MacLean (1911-1996), poète gaélique ;
  ;
  ;
 Stuart McLean (1948-), auteur ;
 Tommy McLean (1947-), footballeur et entraîneur écossais ;
 Wilmer McLean (1814-1882), fermier américain ;
 Yulia MacLean (1986-), chanteuse russe.

Toponyme

Australie 
 Maclean, une ville de Nouvelle-Galles du Sud ;

Canada 
 , une ville du Saskatchewan ;

États-Unis 
 McLean, une ville de l'Illinois ;
 McLean, une ville du Texas ;
 McLean, une ville de Virginie ;
 , nom de trois comtés.

Patronyme écossais
Homonymie de localités aux États-Unis